Il singolare del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Lyon 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Marc Rosset che ha battuto in finale Mats Wilander 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Aaron Krickstein (quarti di finale)
 Guy Forget (primo turno)
 Jonas Svensson (quarti di finale)
 Ronald Agénor (quarti di finale)

 Andrej Čerkasov (primo turno)
 Marc Rosset (campione)
 Yannick Noah (secondo turno)
 Jean-Philippe Fleurian (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
Grand Prix de Tennis de Lyon 1990